De lijst van Walker Cup spelers is verdeeld in een lijst van Amerikaanse spelers en een lijst van spelers uit Groot-Brittannië en Ierland, bijgehouden t/m 2013.

 Verenigde Staten

 Verenigd Koninkrijk en Ierland

Walker Cup